Иоан Александр Кантакузино (; 24 января 1829—1897, Бухарест) — каймакам Молдавии (20 октября 1858 — 5 января 1859). Сторонник создания единого Румынского государства.

Биография 
Представитель румынского рода Кантакузино, из которого происходили многие господари Молдавии и Валахии.

Сын Александра Кантакузино (1786—1832) и Елизаветы Кантакузино-Деляну.

Получил образование в Женеве в институте Рудольфа Тёпфера и в Париже, где изучал физику и математику, затем путешествовал по Америке. В 1857 году получил должность министра.

С 20 октября 1858 по 5 января 1859 года Иоан Кантакузино был одним из трёх каймакамов Молдавского княжества.

После объединения княжества и создания единого Румынского государства Иоан Кантакузино был министром финансов (февраль-апрель 1870).

Дипломатический представитель Румынии в Париже (1870) и Белграде (1872), затем был генеральным директором театров Румынии. В 1878 году ушёл из политической жизни.

Иоан Кантакузино был первым переводчиком на румынский язык в 1880 году «Афоризмы житеской жизни» Артура Шопенгауэра.

Скончался в Бухаресте в 1897 году.

Был женат на Зое Стурдза, от брака с которой у него были дети.

Источники 
 Jean-Michel Cantacuzène, Mille ans dans les Balkans, Paris, éditions Christian, 1992 ISBN 2-86496-054-0

Правители Молдавского княжества
Кантакузены